Der Name Bürglin steht für:

 die Burg Festlin, abgegangene Burg in Ulm, Baden-Württemberg
 das Bürglin (Landstuhl), abgegangene Burg in Landstuhl, Rheinland-Pfalz
 Christoph Leonhard Bürglin (1727–1772), deutscher Kupferstecher, Drucker und Verleger